Алекса́ндр Константи́нович Нефёдкин (род. 13 января 1968, Ленинград) — российский историк, исследователь военного дела греков, македонян, персов, сарматов, готов, чукчей, эскимосов и тунгусов; а также отдельных родов войск (мегаристов, элефантерии, конницы и тяжёлой пехоты); переводчик античных военных трактатов; доктор исторических наук (октябрь 2007).

Биография 
Родители: мать С. Я. Нефёдкина (1940—2003) — инженер-технолог по пошиву верхней одежды, отец Константин Яковлевич Нефёдкин (1937—1985) — машинист экскаватора. Заинтересовался военной историей в третьем классе начальной школы, с четвертого класса — древней военной историей, как античной, так и восточной. В детстве активно играл в солдатики, собирал изображения воинов, перерисовывая их в альбомы. Будучи учеником 8—9-го классов, посещал малый исторический факультет ЛГУ, где прослушал курсы лекций Евгения Анастасовича Круглова по истории древней Греции и Рима, написав итоговые работы по греко-персидским и галльским войнам. После окончания годовых подготовительных курсов поступил на исторический факультет ЛГУ в 1988 г. Курсовые работы, кроме первого курса, посвятил древнегреческому оружию (щитам, шлемам и панцирям). Окончил с отличием кафедру истории древней Греции и Рима; дипломную работу, посвящённую древнегреческим колесницам, написал под руководством профессора Э. Д. Фролова. Тут же окончил аспирантуру и в феврале 1998 г. защитил кандидатскую диссертацию «Боевые колесницы в Древней Греции (XVI—I вв. до н. э.)».

В 1997—2006 гг. преподавал древнегреческий язык и библейскую археологию в Богословской академии и Теологическом институте Церкви Ингрии, историю в гимназии № 70, на историческом факультете СПбГУ читал спецкурсы по античному военному делу (1995—2004 гг.). В 2006—2008 гг. под формальным руководством профессора Фрайбургского университета Г.-Й. Герке работал по гранту Фонда Гумбольдта над докторской диссертации «Конница эпохи эллинизма (военный и социальный аспект)», которую успешно защитил в октябре 2007 г.; работа в значительно дополненном виде была издана отдельной монографией лишь в 2019 г.

C 2013 г. — главный редактор санкт-петербургского военно-исторического журнала «Parabellum novum», который с этого момента стал научным изданием.

С конца 2016 г. —  научный сотрудник научно-исследовательской Лаборатории исторической антропологии Белгородского государственного национального исследовательского университета.

В марте 2018 г. получил первую премию 12-го литературного конкурса имени Ю. С. Рытхэу в номинации «публицистика» за тетралогию книг по истории и культуре Чукотки, изданных в 2016—2017 гг.

Автор более 260 научных и научно-популярных работ по военному делу на русском и английском языках (включая 29 книг, из которых 16 — монографии, 2 — публикации документов и фольклора и 6 — переводы с древне- и среднегреческого и латыни), некоторые статьи переведены на французский и испанский языки. В частности, он сделал первые переводы с древне- и среднегреческого на русский язык «Тактик» Асклепиодота, Элиана, Арриана и Михаила Пселла, «Кинегетики» того же Арриана, «Кестов» Юлия Африкана (в печати), «Кинософиона» Димитрия Пепагомена, «Тактикона» и «Изыскания» Урбикия, «Стратегики» Никифора Фоки и анонимного трактата «О доблестных женщинах». Говорит на английском и немецком языках, читает на древнегреческом, латинском и французском. Не женат, детей нет.

Публикации монографического характера 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Alexander K. Nefёdkin. Warfare of the Chukchi (mid-17th to Early 20th Century) / Translated by Richard L. Bland. — Anchorage: US Department of Interior, National Park Service, Shared Beringian Heritage Program, [2016]. — 303 p. — тираж не указан.
 
 
 
 
 Нефёдкин А. К. Сарматы: Первая тяжёлая конница степей. — М.: Яуза, 2018. — 320 с. — (Лучшие воины в истории) — 1000 экз. — ISBN 978-5-04-093284-9.
 Нефёдкин А. К. Конница эпохи эллинизма. — СПб.: Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 2019. — 784 с. — (Historia militaris) — тираж не указан — ISBN 978-5-8064-2707-7.
 
 Нефёдкин А. К. Боевые колесницы с серпами: «Тяжёлые танки Древнего мира». М.: Яуза, 2020. — 304 с. — (Лучшие воины в истории) — 1200 экз. — ISBN 978-5-9955-1029-1.
 Alexander K. Nefedkin. Warfare in the Russian Arctic: The Military History of Chukotka from the Early First Millennium to the Nineteenth Century / Translated by Richard L. Bland. — Washington; London: , 2020. — 448 p. — илл. — тираж не указан — ISBN 978-1680531435.
 Нефёдкин А. К. Изучение древнего военного искусства в России и странах СНГ (XVIII — начало XXI в.). Библиография. СПб.: Петербургское Востоковедение, 2020. — 468 с. — 215 илл. — тираж — 300 экз. — ISBN 978-5-85803-538-1.
 Нефёдкин А. К. Готы. Первая полная энциклопедия. — 2-е изд. М.: Эксмо; Яуза, 2021. — 288 с. — (Лучшие воины в истории). — 800 экз. — ISBN 978-5-04-116826-1.
 Нефёдкин А. К. Животные в войнах Древнего мира. М.: Эксмо; Яуза, 2021. — 272 с. — (Лучшие воины в истории) — 800 экз. — ISBN 978-5-04-119685-1.
 
 Нефёдкин А. К. Военное дело древних персов. М.: Эксмо; Яуза, 2022. — 272 с. — (Лучшие воины в истории) — 1000 экз. — ISBN 978-5-04-162522-1.
 Элиан. Тактическая теория / перевод с древнегреческого, вступительная статья и комментарии А. К. Нефёдкина. — Санкт-Петербург : Евразия, 2022. — 254 с., илл. — 800 экз. —  ISBN 978-5-8071-0574-5.
 Ксенофонт. Кинегетик / пер. Г. А. Янчевецкого; Арриан. Кинегетик; Димитрий Пепагомен. Кинософион / пер. А. К. Нефёдкина ; статьи и комментарии А. К. Нефёдкина. — Санкт-Петербург : Евразия, 2022. — 350 с., илл. — 800 экз. — ISBN 978-5-8071-0573-8.
 Нефёдкин А. К. Prosopographia Tschucotica: Историко-биографический справочник жителей Чукотки (середина XVII- первая четверть XX в.). СПб.: Алмаз-Граф, 2022. — 736 с. — 300 экз. — ISBN 978-5-6048751-2-4.

Примечания

Ссылки 
 Александр Константинович Нефёдкин // Энциклопедия, журнал «Вокруг света» 
 Александр Константинович Нефёдкин // Петербургское Востоковедение 
 Работы А. К. Нефёдкина на Academia.edu 

Антиковеды России
Военные историки
Доктора исторических наук
Выпускники исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета